

Musica 
 Big Love – singolo dei Fleetwood Mac del 1987, dall'album Tango in the Night
 Big Love – singolo dei The Bellamy Brothers del 1989, dall'album Rebels Without a Clue
 Big Love – album di Tracy Byrd del 1996
 Big Love – singolo di Tracy Byrd del 1996, dall'album omonimo
 Big Love – album dei Simply Red del 2015
 Big Love – singolo dei Black Eyed Peas del 2018

Televisione 
 Big Love – serie televisiva statunitense